Loyola University ist der Name folgender Universitäten in den Vereinigten Staaten:

 Loyola University Chicago
 Loyola University Maryland, Baltimore
 Loyola University New Orleans
 Loyola Marymount University, Los Angeles